Famille de Penancoët de Keroual
Louise Renée de Penancoët de Keroual
Guillaume de Penancoët de Keroual
Manoir de Keroual
Bois de Keroual